Die Osmaniya-Schrift (auch Osmanija, Osmanya oder Ciismaniya) ist ein Schriftsystem, das zwischen 1920 und 1922 von Osman Yuusuf Keenadiid – dem Bruder des Sultans von Hobyo – für die somalische Sprache entwickelt wurde.

Geschichte 
Es war einer von mehreren Versuchen zur Verschriftung des Somali, daneben gab es verschiedene Ansätze, die vom Lateinischen oder Arabischen ausgingen. Osmaniya ist eines der wenigen Alphabete, die nicht auf einer anderen, etablierten Schrift basieren.

Nach der Unabhängigkeit Somalias wurde Osmaniya, ebenso wie das lateinische Alphabet, 1961 offizielle Schrift. Nachdem man sich bei der Standardisierung und Verschriftung des Somali 1972 für das lateinische Alphabet entschied, sanken Bedeutung und Benutzung des Osmaniya deutlich.

Zeichen

Siehe auch 
 Unicodeblock Osmaniya
 Schriften der Welt

Weblinks 
 Osmanya alphabet and the Somali language

Kultur (Somalia)
Afrikanische Schrift